Łazy – comune nel voivodato della Slesia
 Łazy – quartiere di Cracovia
 Łazy – frazione polacca del comune di Zagórów nel voivodato della Grande Polonia
 Łazy – frazione polacca del comune di Rzezawa nel voivodato della Piccola Polonia
 Łazy – frazione polacca del comune di Jerzmanowice-Przeginia nel voivodato della Piccola Polonia
 Łazy – frazione polacca del comune di Książ Wielki nel voivodato della Piccola Polonia
 Łazy – frazione polacca del comune di Oświęcim nel voivodato della Piccola Polonia
 Łazy – frazione polacca del comune di Drużbice nel voivodato di Łódź
 Łazy – frazione polacca del comune di Kobiele Wielkie nel voivodato di Łódź
 Łazy – frazione polacca del comune di Wińsko nel voivodato della Bassa Slesia
 Łazy – frazione polacca del comune di Łuków nel voivodato di Lublino
 Łazy – frazione polacca del comune di Gubin nel voivodato di Lubusz
 Łazy – frazione polacca del comune di Tuplice nel voivodato di Lubusz
 Łazy – frazione polacca del comune di Krasnosielc nel voivodato della Masovia
 Łazy – frazione polacca del comune di Olszewo-Borki nel voivodato della Masovia
 Łazy – frazione polacca del comune di Lesznowola nel voivodato della Masovia
 Łazy – frazione polacca del comune di Chorzele nel voivodato della Masovia
 Łazy – frazione polacca del comune di Szczutowo nel voivodato della Masovia
 Łazy – frazione polacca del comune di Szydłowiec nel voivodato della Masovia
 Łazy – frazione polacca del comune di Kampinos nel voivodato della Masovia
 Łazy – frazione polacca del comune di Łochów nel voivodato della Masovia
 Łazy – frazione polacca del comune di Lubowidz nel voivodato della Masovia
 Łazy – frazione polacca del comune di Rudniki nel voivodato di Opole
 Łazy – frazione polacca del comune di Goniądz nel voivodato della Podlachia
 Łazy – frazione polacca del comune di Jasienica nel voivodato della Slesia
 Łazy – frazione polacca del comune di Starcza nel voivodato della Slesia
 Łazy – frazione polacca del comune di Koszęcin nel voivodato della Slesia
 Łazy – frazione polacca del comune di Radymno nel voivodato della Precarpazia
 Łazy – frazione polacca del comune di Rymanów nel voivodato della Precarpazia
 Łazy – frazione polacca del comune di Mielno nel voivodato della Pomerania Occidentale
 Łazy – frazione polacca del comune di Dębno nel voivodato della Pomerania Occidentale